Walworth County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Walworth County (South Dakota)
 Walworth County (Wisconsin)